Oddmuse est un moteur de wiki écrit et maintenu par Alexandre Schröder à l'aide du langage de programmation Perl.

C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Notes et références

Lien externe 
 

Moteur de wiki
Perl
Logiciel libre sous licence GPL